Lezama peut désigner :

Patronyme 
 José Lezama Lima (1910-1976) : écrivain cubain ;
 Raimundo Pérez Lezama (1922-2007) : footballeur espagnol.

Toponymes

Lezama : ville de la province de Buenos Aires, capitale du partido de Lezama ;
 Partido de Lezama : l'un des partidos de la province de Buenos Aires ;
 Lac Lezama : lac de la province de Chubut.

Lezama : commune de Biscaye dans la communauté autonome du Pays basque ;
 Lezama : concejo de la commune d'Amurrio en Alava dans la communauté autonome du Pays basque.

Lezama : l'une des sept paroisses civiles de la municipalité de José Tadeo Monagas dans l'État de Guárico ;
 Lezama : capitale de la paroisse civile de Lezama de la municipalité de José Tadeo Monagas dans l'État de Guárico.

Homonymie de toponyme